Василёк лугово́й, Центаурея луговая () — полевое сорное растение; вид рода Василёк семейства Астровые, или Сложноцветные.

Растёт на лугах, лесных опушках и по обочинам дорог.

Ботаническое описание 

Василёк луговой — многолетнее травянистое растение; высотой обычно около метра.

Побеги — прямостоячие, крепкие, шероховатые на ощупь, в верхней части ветвятся, заканчиваясь одиночными корзинками.

Листья — цельные, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, зеленые, с обеих сторон шершавые от извилистых рассеянных волосков.

Цветёт с июня до октября.

Цветки василька лугового формируют лилово-розовые соцветия-корзинки. В них два типа цветков: крупные краевые — воронковидные, и более мелкие срединные — трубчатые. Краевые — бесполые (без тычинок и пестиков). Они привлекают насекомых-опылителей к срединным трубчатым цветкам, имеющим и тычинки, и пестики.

Тычинки трубчатого цветка образуют пыльцевую трубку, пестик находится внутри неё (см. схему). В состоянии покоя пыльца находится внутри пыльцевой трубки и собрана в комочек у её верхнего края, а придатки пыльников сомкнуты над ней, как крышечка. Когда насекомое касается цветка, придатки пыльников открываются, пыльцевая трубка сдвигается вниз, и столбик пестика, снабженный специальными выметательными волосками, выталкивает комочек пыльцы наружу. Затем пыльцевая трубка снова закрывается и в течение некоторого времени не реагирует на прикосновения. За это время в ней опять накапливается механическое напряжение, и при касании следующего насекомого процесс повторяется. Обычно в цветке 5—7 порций пыльцы.

Самоопыление у лугового василька происходит очень редко.

Плод — семянка без хохолка.

Значение и применение 
Василёк луговой — хороший медонос. Продуктивность сахара одним цветком 0,2 мг; продуктивность мёда от 130 до 220 кг/га (Смарагдова, 1969; Пономарёва, Детерлеева, 1986). В европейской части России продуктивность сахара одним цветком 0,08 мг; продуктивность мёда от 100 до 150 кг/га (Кривцов, Лебедев, Туников, 1999). В условиях Кемеровской области контрольный улей во время цветения василька показывал привес по 7—8 кг в день.Нектар пчёлы отбирают медленно, поэтому время их пребывания на цветке 1—2 минуты. Мёд приятного вкуса и запаха. Однако не во все годы василек дает хороший медосбор. Пыльцевая продуктивность: пыльника — 0,2 ± 0,01 мг, растения — 1329,9 ± 66,73 мг со средним числом цветков на одном цветоносном побеге 1750,9 ± 100,67 штук (Иванов, Прибылова, 2006).

Используется в народной медицине, обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, обезболивающим действиями.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 914

Вид Василёк луговой относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны 
  (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 
 
 
 
 
 
 
  (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
  (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)

Синонимы

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Василёк луговой. Описание и применение 
 

Чертополоховые
Флора Европы
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Инвазивные виды растений
Растения Чёрной книги флоры Сибири